MG 08 () — 7,9-мм вариант станкового пулемёта Максима, выпускался в Германии с 1908 года и применялся в Первую мировую войну. К началу Второй мировой войны MG 08 был уже устаревшим оружием, его применение в вермахте объяснялось только нехваткой более современных пулемётов.

Описание 
Как и в пулемёте «Максим», автоматика MG 08 работает по системе использования отдачи ствола.

Модификации 

В 1915 году MG 08 был модифицирован — стала применяться двуногая сошка (взамен четырёхногого станка), а также добавлена пистолетная рукоятка. Модифицированный пулемёт стал называться MG 08/15. Помимо модификаций, его отличало от оригинала уменьшение массы (на 18 кг) и улучшенная мобильность на поле боя.

Версия с воздушным охлаждением LMG 08/15 (luftgekühltes Maschinengewehr) была разработана в качестве авиационного пулемёта. В нём отсутствовали кожух водяного охлаждения, сошки и рукоятка, а охлаждение производилось с помощью набегающего потока.

В 1918 году был запущен в производство пулемёт с воздушным охлаждением MG 08/18, который весил 15 кг. По сути он уже являлся оружием поддержки пехоты, а не оружием обороны, что позволило применять его в наступательных операциях на поздних этапах Первой мировой войны.

Примерно в то же время предпринимались попытки приспособить механизм пулемёта под пистолетный патрон 9 × 19 мм Парабеллум, однако дальше прототипа данный пистолет-пулемёт так и не ушёл.

MG 18 TuF 

Незадолго до завершения Первой мировой войны немцы сконструировали крупнокалиберную версию MG 08 — MG 18 TuF под противотанковый патрон 13,25×92 мм SR для борьбы с английскими танками. Однако в связи с поражением Германии, планировавшаяся к выпуску серия была закрыта.

Страны-эксплуатанты 
 : в 1908 г. был принят на вооружение германской армии, являлся основным немецким пулемётом первой мировой войны
 : использовался в ходе первой мировой войны
  Болгария — к 14 октября 1915 года на вооружении болгарской армии имелось 88 пулемётов MG.08, в дальнейшем болгарская армия получила дополнительное количество пулемётов, после окончания первой мировой войны пулемёты MG.08 остались на вооружении болгарской армии и по состоянию на 9 сентября 1944 года MG.08 являлись одним из двух основных типов станкового пулемёта болгарской армии (вторым образцом был австрийский «шварцлозе»)
  — пулемёты находились на вооружении высадившихся 3 апреля 1918 года в Финляндии немецких войск, в дальнейшем некоторое количество оказалось в распоряжении финской армии и использовалось в ходе гражданской войны в Финляндии. В 1919 году ещё около 100 шт. было поставлено из Франции, но в 1924 году большинство пулемётов этого типа были проданы в Польшу. 14 июня 1941 года из Германии было получено ещё 998 шт., которые использовались в финской армии до конца второй мировой войны, после чего находившиеся в плохом техническом состоянии пулемёты были списаны и превращены в металлолом, а оставшиеся — переданы на хранение. В 1951 году на хранении оставалось 620 шт., последние пулемёты были проданы в 1959—1960 гг..
 : на вооружении рейхсвера
 : в 1918—1939 гг. станковые пулемёты MG 08 находились на вооружении польской армии под наименованием ckm Maxim wz. 08, после оккупации Польши в сентябре 1939 года польские пулемёты поступили в распоряжение немецкого командования под наименованием sMG.248(p)
 : после окончания первой мировой войны пулемёты MG 08 были приняты на вооружение голландской армии под наименованием Spandau M.25, после немецкой оккупации Голландии в 1940 году трофейные пулемёты поступили в распоряжение немецкого командования
  — был принят на вооружение армии гоминьдана, выпускался на китайских предприятиях под обозначением Тип-24
 : с 1936 года постепенно заменялся в дивизиях «первой линии» на MG 34, к началу Второй мировой войны на вооружении вермахта имелось 42 722 пулемёта MG 08 различных модификаций (в основном, станковых MG 08, а также меньшее количество ручных пулемётов MG 08/15 и MG 08/18).
  Югославия — трофейные пулемёты MG08 использовались сербской армией в ходе первой мировой войны и после её окончания остались на вооружении югославской армии. После оккупации Югославии немецкими войсками в апреле 1941 года трофейные пулемёты югославской армии поступили в распоряжение немецкого военного командования и использовались под наименованием Schweres Maschinengewehr 248(j)
 : пулемёты со складских запасов состояли на вооружении дивизий народного ополчения, применялись в ходе битвы за Москву
  — некоторое количество пулемётов использовалось в ходе войны в Испании
 : Использовались китайские копии Тип-24 в Первой и Второй индокитайских войнах

Примечания

Галерея

См. также 
 Пулемёт Шварцлозе
 Список пулемётов
 08/15 (Дюссельдорф) — ультраправая рок-группа, названа в честь лёгкого пулемёта MG 08/15

Ссылки 
 Станковый пулемет системы Максима MG 08
 Menschen Technik Wissenschaft vom 09.11.2006
 
 

Пулемёты Второй мировой войны
Авиационные пушки и пулемёты
Пулемёты Первой мировой войны
Пулемёты Германии
Семейство пулемётов системы Максима
Станковые пулемёты
Военная продукция DWM
Появились в 1908 году в Германии